{{Кинематографист
 |имя                  = Билл Томпсон
 |оригинал имени       = 
 |изображение          = Bill Thompson 1953.JPG
 |описание изображения = В 1953 году
 |имя при рождении     = Уильям Х. ТомпсонWilliam H. Thompson
 |профессия            = 
 |годы активности      = 1934—1970
 |награды              = 
}}
Билл То́мпсон (; ) — американский актёр озвучивания. Голос пса Друпи с 1943 по 1962 год.

 Биография 
Уильям Томпсон родился 8 июля 1913 года в городе Терре-Хот, штат Индиана, в семье артистов водевилей. Первой работой Томпсона стала работа на чикагском радио, в частности, в передаче , где он появился в 1934 году. С 1936 по 1946 года (с перерывами) озвучил роль  и несколько других менее заметных ролей во многих выпусках  .

В 1943 году Томпсон отправился служить на флот, в связи с чём его актёрская карьера, естественно, приостановилась примерно на три года.

Работал на радио до конца 1950-х годов, а затем полностью переключился на озвучивание мультфильмов.

21 февраля 1950 года (некоторые источники приводят дату 1952 год) женился на Мэри Маргарет Макбрайд. Источники часто путают её с известной радиоведущей и писательницей, носящей . Тем не менее, это не та женщина: Макбрайд-радиоведущая была старше Томпсона на 14 лет, никогда не была замужем и жила в Нью-Йорке, в то время как актёр жил на другом конце страны — в Калифорнии.

Билл Томпсон скончался 15 июля 1971 года в городе Калвер-Сити от септического шока в возрасте 58 лет и одна неделя. Его тело было кремировано, а прах развеян над Тихим океаном.

Томпсон имеет звезду на Голливудской Аллее славы за вклад в индустрию радио.

 Избранная фильмография 
Впервые на экране Томпсон появился в 1936 году в киносериале , где исполнил эпизодическую роль без указания в титрах. Полноценная же его карьера как актёра началась с 1940 года: за тридцать лет он озвучил персонажей примерно в 70 фильмах и мультфильмах.

  —  / Custer's Last Stand — отступник (в титрах не указан)
  —  / Look Who's Laughing — ветеран (в титрах не указан)
  — Блиц Волк / Blitz Wolf  — Адольф Волк
 1942 —  / Here We Go Again — Уоллес Уимпл
  — Преследуемый / Dumb-Hounded — Друпи
  — Индюшка на ужин / Jerky Turkey — охотник-пилигрим (в титрах не указан)
 1945 — Убийство Дэна Макгу / The Shooting of Dan McGoo — Друпи (в титрах не указан)
 1945 — Дикий и волкастый / Wild and Woolfy — Друпи (в титрах не указан)
  —  / Northwest Hounded Police — Друпи
  — Кот-чревовещатель / Ventriloquist Cat —  (в титрах не указан)
  — Алиса в Стране чудес / Alice in Wonderland — Белый Кролик / Додо
 1951 —  / Droopy's Double Trouble — Друпи / Дриппи / Спайк (в титрах не указан)
  — Питер Пэн / Peter Pan —  / пираты
 1953 — Мелодия / Melody — профессор Сова / Берти Бёрдбрейн (в титрах не указан)
 1953 — Гудение, свист, звон и гул / Toot, Whistle, Plunk and Boom — профессор Сова / Берти Бёрдбрейн (в титрах не указан)
 1953 —  / Ben and Me — губернатор Кит (в титрах не указан)
  —  — рейнджер Дж. Одабон Вудлор
 1954 —  / Dixieland Droopy — Друпи (в титрах не указан)
 1954 —  — рейнджер Дж. Одабон Вудлор (в титрах не указан)
  —  / No Hunting — дедушка Дональда Дака / рейнджер (в титрах не указан)
 1955 — Леди и Бродяга / Lady and the Tramp — Джок / бультерьер Бык / полицейский в зоопарке / второстепенные персонажи
 1955 —  / Beezy Bear — рейнджер Дж. Одабон Вудлор
  —  / Hooked Bear — рейнджер Дж. Одабон Вудлор
 1956 —  / In the Bag — рейнджер Дж. Одабон Вудлор (в титрах не указан)
  — Трусливый кот / Timid Tabby — кузен Джордж (в титрах не указан)
 1957 —  / One Droopy Knight — Друпи (в титрах не указан)
 1957, 1959, 1966, 1968, 1969 —  / Disneyland — рейнджер Дж. Одабон Вудлор / владелец агентства по трудоустройству «Аякс» (в 5 эпизодах)
  —  — Маленький Джон (в титрах не указан)
 1958 — Няньки-сиделки / Tot Watchers — полицейский
  — Спящая красавица / Sleeping Beauty — король Хьюберт
  — Скрудж Макдак и деньги / Scrooge McDuck and Money — Скрудж Макдак
  — Коты-аристократы / The Aristocats — дядюшка Уолдо

 Примечания 

 Литература 
 Джон Даннинг. On the Air: The Encyclopedia of Old-Time Radio (1998) ISBN 0-19-507678-8

 Ссылки 
 Bill Thompson: King of Wimps  на сайте blog.wfmu.org'', 20 мая 2007

Голливудская «Аллея славы»
Умершие от сепсиса
Люди, чей прах был развеян
Киноактёры США